Allegan este un nume propriu care se poate referi la

Denumiri geografice 
 Statele Unite ale Americii
 Allegan, Michigan, oraș din statul american , sediu al comitatului omonim
 Comitatul Allegan, Michigan, comitat din statul Michigan

Vezi și 

 Allegany

Dezambiguizare
Nume proprii